Boutell ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Boutell (1650–1715), englische Schauspielerin
 Henry Sherman Boutell (1856–1926), US-amerikanischer Politiker